John Wheatley peut faire référence à:

John Wheatley (1860-1962), joueur de cricket néo-zélandais
John Wheatley (1869-1930), homme politique socialiste écossais
John Laviers Wheatley (1892-1955), peintre et professeur britannique
John Wheatley (Baron Wheatley) (1908-1988), homme politique travailliste écossais
John Wheatley, (1927-1986), physicien américain
John Wheatley (Lord Wheatley) (né en 1941), avocat écossais

Voir aussi